

Folyó 
 Túr, a Tisza egyik bal oldali mellékfolyója

Történelmi települések neve 
 A mai Magyarország területén 
 Mezőtúr
 Somogytúr

 A mai Románia területén
 Tordatúr (Tureni)

 A mai Szlovákia területén
 Felsőtúr (Horné Turovce)
 Kistúr (Dolné Turovce), Nagytúr településrésze
 Középtúr (Stredné Turovce), Nagytúr településrésze
 Nagytúr (Veľké Turovce)